Weidenbach und Weidenbächle sind geographische Namen:

Gewässer:
 Weidenbach (Angerbach), rechter Zufluss des Angerbachs (zur Ammer) in Eberfing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Weidenbach (Antworter Achen), linker Zufluss der Antworter Achen (zum Simssee) nach Antwort, Markt Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weidenbach (Ausbach), linker Zufluss des Ausbachs (zur Rott) bei Afham, Gemeinde Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Weidenbach (Brexbach), linker Zufluss des Brexbachs gegenüber Stromberg, Stadt Bendorf, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Weidenbächle (Brigach), linker Zufluss der Brigach in St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Weidenbach (Buschenbach), linker Zufluss des Buschenbachs (zur Lainsitz) vor Weidenhöfen, Stadtgemeinde Weitra, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Weidenbach (Donau), linker Zufluss der Donau bei Nöchling, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Weidenbach (Drau), linker Zufluss der Drau über einen Seitengraben bei Sillian, Bezirk Lienz, Tirol
 Weidenbach (Edenbach), rechter Zufluss des Edenbachs (zur Wieslauf) bei Welzheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Weidenbach (Erbach), rechter Zufluss des Erbachs (zur Bahra, zur Streu) bei Sondheim im Grabfeld, Stadt Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Weidenbach (Glött), linker Zufluss der Glött nach Glöttweng, Gemeinde Landensberg, Landkreis Günzburg, Bayern
 Weidenbach (Gollach), linker Zufluss der Gollach vor Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Weidenbach (Herschbach), rechter Zufluss des Herschbachs vor Weidenbach, Gemeinde Kesseling, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Weidenbach, Abschnittsname des Holchenbachs bis vor Zusenhofen, Stadt Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Weidenbach (Jagst), im Unterlauf Tümpfelbach, rechter Zufluss der Jagst bei Ingersheim, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weidenbach, anderer Name des Herschbachs, linker Zufluss des Kesselinger Bachs in Kesseling, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Weidenbach (Klauser Bach), linker Zufluss des Klauser Bachs (zum Buchbach, zur Weißache) bei Bayern, Gemeinde Staudach-Egerndach, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weidenbach (Lautracher Ach), rechter Zufluss der hier noch Hofser Ach genannten Lautracher Ach (zur Iller) bei Hofs, Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Weidenbach (Lutz), linker Zufluss vom Guggernülli der Lutz bei Garsella, Gemeinde Sonntag, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Weidenbach (March), rechter Zufluss der March bei Zwerndorf, Gemeinde Weiden an der March, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Weidenbach (Murr), rechter Zufluss der Murr beim Rundsmühlhof, Gemeinde Kirchberg an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Weidenbach (Mutzbach), rechter Zufluss des Mutzbachs bei Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Weidenbach (Ohbach), linker Zufluss des Ohbachs aus dem Mucherwiesental bei Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Weidenbach (Olt), Zufluss der Olt, Rumänien
 Weidenbach (Otterbach), linker Zufluss des rechten Oberlaufs des Otterbachs (zur oberen Murr) vor Weidenbach, Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Weidenbach (Reinach), zuvor auch Hofseebach und lange Brettach, meist unterhalb von Wallhausen versickernder Oberlauf der Reinach, die selbst vor Rot am See in den Seebach (zur Brettach, zur Jagst) mündet, beide Orte im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weidenbach (Rur), linker Zufluss der Rur in der Rurtalsperre bei Rurberg, Gemeinde Simmerath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Weidenbach (Salm), linker Zufluss der Salm bei Weidenbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Weidenbach (Schwechat), linker Zufluss der Schwechat nach Hauptbach, Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Weidenbach (Seebach), rechter Zufluss des Seebachs (linker Oberlauf des Weißen Regen) bei Mooshütte, Gemeinde Lohberg, Landkreis Cham, Bayern
 Weidenbach (Söterbach), linker Zufluss des Söterbachs gegenüber Sötern, Gemeinde Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Weidenbach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs nach Offenheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Weidenbach (Tegelbach), linker Zufluss des Tegelbachs (zur Mosebecke, zur Passade) bei Dahlsheide, Ortsteil Vahlhausen, Stadt Detmold, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Weidenbach (Tegernsee), südwestlicher Zufluss des Tegernsees bei Reit, Gemeinde Bad Wiessee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Weidenbach (Wallersee), (höherer?) östlicher Zufluss zum Wallersee bei Henndorf am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Weidenbach (Wied), rechter Zufluss der Wied bei Eichen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Weidenbach (Zimmerbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Zimmerbach (Starzel) bis Zimmern, Gemeinde Bisingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Weidenbach (Zuberbach), rechter Zufluss des Zuberbachs (zum Tauchenbach, zur Pinka bei Burg) in Zuberbach, Gemeinde Weiden bei Rechnitz, Bezirk Oberwart, Burgenland

Ähnliche Gewässernamen:
 Weidenbacher Bach, rechter Zufluss der Isen nach der Isenmühle von Heldenstein, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern.
 Weidenbrunnenbach, rechter Zufluss der Jagst zwischen Walxheim und der Heidmühle, beide Gemeinde Unterschneidheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Gemeinden:
 Weidenbach (Eifel), Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Weidenbach (Mittelfranken), Markt im Landkreis Ansbach, Bayern
 Weidenbach (Taunus), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Weidenbach, deutscher Name von Ghimbav, Stadt im Burzenland im Kreis Brașov, Siebenbürgen, Rumänien
 Weidenbach, deutscher Name von Mlokicie, Gemeinde in Schlesien, Polen

Ortsteile:
 Altweidenbach, Ortsteil der Gemeinde Obhausen, Landkreis Querfurt, Sachsen-Anhalt
 Weidenbach (Heldenstein), Kirchdorf der Gemeinde Heldenstein, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weidenbach (Kaisersbach), Weiler der Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Weidenbach (Kesseling), Ortsteil der Gemeinde Kesseling, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Weidenbach (Künzing), Einöde der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Weidenbach (Mackenrode), Ortsteil der Gemeinde Mackenrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Neuweidenbach, Ortsteil der Gemeinde Obhausen, Landkreis Querfurt, Sachsen-Anhalt
 Weidenbach (Gemeinde Wies), Ortsteil von Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Weidenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Joseph Weidenbach (1809–1871), Lehrer, Publizist, Archivar und Historiker
 Dieter M. Weidenbach (* 1945), deutscher Maler und Grafiker
 Ernst Weidenbach (1818–1882), deutscher Zeichner, wissenschaftlicher Illustrator und Teilnehmer einer Expedition nach Ägypten
 Friedrich August Weidenbach (1790–1860), deutscher Zeichenlehrer, Landschaftsmaler und Lithograph
 Georg Weidenbach (1853–1928), sächsischer Architekt
 Hans-Otto Weidenbach (1952–2011), deutscher Politiker (NPD/DVU), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
 Helga Ginevra (1938–1996), Pseudonym der deutschen Malerin Helga Weidenbach
 Johannes Weidenbach (1847–1902), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Maximilian Ferdinand Weidenbach (1823–1890), deutscher Zeichner, Maler und wissenschaftlicher Illustrator
 Oswald Weidenbach (1876–1957), deutscher Philosoph und Soziologe
 Peter Weidenbach (* 1934), deutscher Forstmann, Referatsleiter, Leiter der Forstdirektion Karlsruhe

Siehe auch:
 Weidbach
 Weidelbach
 Weidenbacher
 Weidengraben
 Weidenklinge
 Weigenbach
 Wiedenbach